Manilla: Es el mecanismo que sirve para abrir una puerta. Por lo tanto necesita algún tipo de mecanismo de fijación de la puerta o picaporte para que esta no se abra a menos que accionemos la palanca de la manilla. La manilla tiene algún tipo de giro. La manilla es un tipo de manecilla.

Hay 3 tipos de manilla:

 Manilla con placa
 Manilla con roseta
 Perilla.

El término manilla, o manija, hace referencia a varios artículos:

 Manija, sinónimo de pomo o asidero. Es como se denomina manilla en español latinoamericano.

Personas
 Manuel Manilla, caricaturista mexicano.

Lugares en EE. UU.
 Manilla (Indiana), lugar designado por el censo.
 Manilla (Iowa), ciudad.
 Municipio de Manilla (Dakota del Norte).

Música
 Manilla Road, banda de heavy metal de Estados Unidos.

Otros 
 Manillas (plural), en Colombia denomina un elemento decorativo en las muñecas o los tobillos, sinónimo de pulsera.